Polenz heißen die Orte in Sachsen:

 Polenz (Brandis), Ortsteil von Brandis, Landkreis Leipzig
 Polenz (Klipphausen), Ortsteil von Klipphausen, Landkreis Meißen
 Polenz (Neustadt in Sachsen), Ortsteil von Neustadt in Sachsen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Polenz (Polkenberg), Ortsteil von Polkenberg, Landkreis Mittelsachsen

Polenz bezeichnet:
 Polenz (Fluss) in der Sächsischen Schweiz

Polenz ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Polenz (* 1949), deutscher Journalist und Autor
 Hartmut Polenz (1940–2021), deutscher Prähistoriker
 Jérôme Polenz (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Karin Polenz (* 1962), deutsche Künstlerin (Bildhauerei und Fotografie)
 Kinga Polenz (* 1982), polnische Handballspielerin, siehe Kinga Grzyb
 Ruprecht Polenz (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Serafim Polenz (1925–2001), deutscher Architekt und Denkmalpfleger

von Polenz ist der Familienname folgender Personen:
 Polenz (Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht
 Christian Ernst von Polenz (1681–1752), sächsischer Generalleutnant
 Christoph von Polenz († 1497), Landvogt der Neumark
 Eduard von Polenz (1792–1863), sächsischer Beamter und Politiker, Abgeordneter des Sächsischen Landtags
 Georg Friedrich August von Polenz (1741–1815), sächsischer General(leutnant)
 Hans von Polenz (~1380/85–1437), Landvogt der Niederlausitz
 Hans Albrecht von Polenz (1692–1760), königlich preußischer Oberst
 Julius von Polenz, sächsischer Kammerherr und Klostervogt von Marienthal, Gutsbesitzer in Cunewalde
 Magdalena Isabella von Polenz (1698–1769), deutsche Bergwerksunternehmerin
 Maximilian von Polenz (1837–1907), Beamter und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Peter von Polenz (1928–2011), deutscher Sprachwissenschaftler
 Wilhelm von Polenz (1861–1903), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Pohlenz
 Polentz